

Cinema
 Willow – film del 1988 diretto da Ron Howard

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Willow – census-designated place del Borough di Matanuska-Susitna, Alaska
 Willow – città della contea di Greer, Oklahoma
 Willow – città della contea di Richland, Wisconsin

Musica
 Willow – nome d'arte della cantante statunitense Willow Smith
 Willow – singolo della cantante statunitense Taylor Swift, pubblicato dall'album Evermore
 Willow – album di Willow Smith del 2019

Personaggi fittizi
 Willow – personaggio di Buffy l'ammazzavampiri
 Willow – personaggio Marvel Comics

Videogiochi
 Willow – videogioco del 1988 della Mindscape per computer
 Willow – videogioco coin-op del 1989 della Capcom
 Willow – videogioco del 1989 della Capcom per NES

Altro
 Willow – racconto di C. J. Cherryh
 Willow – nome proprio di persona inglese femminile
 Willow – serie televisiva del 2022
 Willow – personaggio interpretato dal wrestler Jeff Hardy